Giuseppe Basso – matematico italiano
Giuseppe Basso – politico italiano, sindaco di Sassari dal 1889 al 1891